Combat Zone (englisch „Gefechtszone“) steht für:

 Combat Zone (Film), US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1993
 Combat Zone Wrestling, eine US-amerikanische Wrestling-Promotion